1. Bundesliga 2015-2016 – campionato tedesco di pallavolo femminile
 1. Bundesliga 2015-2016 – campionato tedesco di pallavolo maschile